Athamanta flexuosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Antoine Laurent de Jussieu och Dc. Athamanta flexuosa ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
flexuosa